Oktober, de tiende maand in de gregoriaanse kalender
October (album), een album van U2
 October (nummer), een nummer van het gelijknamige album
October (tijdschrift), een kunsttijdschrift